Панфи́ловское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Новоаннинского района Волгоградской области.

Административный центр — посёлок Панфилово.

История 
Панфиловское сельское поселение образовано 21 декабря 2004 года в соответствии с Законом Волгоградской области № 970-ОД.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 

Сельские поселения Волгоградской области
Муниципальные образования Новоаннинского района